Ignazio Florio ist der Name folgender Personen:

* Ignazio Florio (Politiker) (1838–1891), italienischer Politiker und Unternehmer
 Ignazio Florio (Unternehmer) (1869–1957), italienischer Unternehmer